Скаку́н:

Животные 
 Скакун — быстрая лошадь.
 Арабский скакун (также арабская лошадь, арабская чистокровная лошадь) — порода верховых лошадей.
 Жуки-скакуны () — подсемейство жуков из семейства жужелиц.
 Жуки-скакуны () — род жуков из одноимённого подсемейства.
 Скакун германский.
 Скакун лесной.
 Скакун-межняк.
 Скакун песчаный.
 Скакун полевой.
 Скакун приморский.
 Скакун сумрачный (также скакун мрачный).
 Пауки-скакуны () — семейство пауков.
 Скакун горный (; также спрингбок, антилопа-прыгун) — африканская антилопа из подсемейства настоящих антилоп.

Топоним 
 Скакун — деревня, Касторенский район, Курская область, Россия.
 Скакун — река в России, Курганская область, приток Миасса.

Фамилия 
 Скакун, Александр Евгеньевич (род. 1973) — украинский государственный деятель, председатель Харьковской облгосадминистрации с 2021 года.
 Скакун, Виталий Владимирович (1996—2022) — украинский военнослужащий. Герой Украины.
 Скакун, Василий Александрович (род. 1944) — советский спортсмен и тренер.
 Скакун, Наталья Анатольевна (в замужестве Филоненко; род. 1981) — украинская тяжелоатлетка, олимпийская чемпионка 2004 года, рекордсменка мира.

Фильмы 
 «Жук-скакун» (в русском переводе также «Жук-попрыгун», «Муравьиный лев») —  короткометражный фильм Кристофера Нолана, снятый в 1997 году; чёрно-белый трёхминутный триллер без слов.
 «Скакун Дерби» () —  американская драма режиссёра Крэйга Клайда, 2005 год.

См. также 
 Скакуны () — лютеранская секта, распространённая среди финнов в конце XIX века в Эстляндии и Петербургской губернии Российской империи.
 Скакуны — деревня, Очёрский район, Пермский край, Россия.
 Скакки

Примечания